Дмитрий Николаевич Ревуцкий (; 1881, с. Иржавец Черниговской губернии — декабрь 1941, Киев) — украинский советский музыковед, фольклорист, литературовед, переводчик, педагог, профессор.

Биография 
Потомок старинной казацкой старши́ны. О древнейшем известном предке отца — легендарном казаке Петре Ревухе поется в одной из народных песен. По материнской линии принадлежал, так же, к казацкому шляхетскому роду Стороженко, а следовательно, был потомком двух гетманов: Богдана Хмельницкого — по дочери Марии Богдановне, женатому с Иваном Стороженко, и Павла Полуботка.

Старший брат — Л. Н. Ревуцкого, украинского композитора, народного артиста СССР, академика АН УССР, Героя Социалистического Труда. Сын Валерьян (1910-2010), театровед, театральный критик, педагог, славист, профессор. Иностранный действительный член (академик) Национальной академии искусств Украины, заслуженный деятель искусств Украины.

Начальное образование Дмитрий Ревуцкий получил в семье с богатыми культурными традициями. С 1900 по 1906 г. обучался на историко-филологическом факультете Киевского университета. Музыкальное образование получил под руководством композитора Н. Лысенко.

С 1918 активно приобщился к строительству украинской культуры, был одним из первых профессоров вновь созданного Музыкально-драматического института им. Лысенко (теперь Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого), где на театральном факультете преподавал орфоэпию — правильное произношение украинского языка. В институте преподавал до 1932. Одновременно продолжал учительствовать в киевских гимназиях.

С 1938 — старший научный сотрудник Института фольклора АН УССР и преподаватель Киевского Театрального Института.

Убит агентом НКВД вместе с женой в оккупированном немцами Киеве 29 декабря 1941.

Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Научно-культурная и творческая деятельность 
Д. Ревуцкий приложил много усилий в развитии украинской научной мысли. Был среди организаторов этнографического кабинета ВУАН (1922), издания научного «Этнографического вестника» (1923).

Внëс значительный вклад в области украинской педагогики, музыковедения, фольклористики, перевода, издательского дела, просвещения, в развитие духовной культуры Украины.

В 1919 опубликовал книгу «Украинские думы и исторические песни». В 1920 году издал учебник «Живое слово. Теория выразительного чтения …».

В 1926—1929 вышли три выпуска его сборников украинских народных песен «Золотые ключи» (по 125 песен в каждом) с комментариями академического уровня.

Был организатором многочисленных концертов, исполнителем народных песен и дум, переводчиком текстов произведений европейских и русских композиторов, редактировал многочисленные нотные издания (произведения известных мировых композиторов, вокальных произведений Бетховена, «Галицкие песни» в его обработке, «Дуэты Лысенко», «Казацкие и исторические песни» и др.).

Д. Ревуцкий перевел для Киевского Оперного театра либретто опер: «Похищение из сераля» Моцарта, «Пророк» Д. Мейербера, «Фауст» Гуно, «Паяцы» Леонкавалло, «Руслан и Людмила» М. Глинки, «Алеко» С. Рахманинова.

Ревуцкий — автор около 60 научных работ, в том числе «Українські думи та пісні історичні» (1919), «Андріяшіяда» — опера-сатира Н. Лысенко (1930), «Гулак-Артемовський і його комічна опера „Запорожець за Дунаєм“» (1936), «Лисенко — хоровий диригент» (1937), «Шевченко і народна пісня» (1939), «Автобіографії М. Лисенка» (1940) и др.

Примечания

Ссылки 
 130 років від дня народження Д. М. Ревуцького (1881—1941)

Музыковеды СССР
Музыковеды Украины
Литературоведы Украины
Литературоведы СССР
Фольклористы СССР
Фольклористы Украины
Переводчики Украины
Переводчики либретто
Педагоги Украины
Выпускники историко-филологического факультета Киевского университета
Преподаватели вузов Киева
Похороненные на Байковом кладбище
Этнографы Украины